Die All England 1965 im Badminton fanden vom 24. bis zum 28. März 1965 in London statt. Sie waren die 55. Auflage dieser Veranstaltung. Die Deutsche Irmgard Latz scheiterte im Halbfinale des Dameneinzels.

Austragungsort 
 Wembley Arena

Finalresultate

Herreneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19650228.2.116
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19650328.2.89.aspx

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1965
1965
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena